Маріо Бертоло (1929-2009), французький велосипедист
 Ніколас Бертоло (нар. 1986), аргентинський футболіст

Див. також
 Бертол